David Coulthard (1971- ) est un pilote automobile britannique. 
 Jean Coulthard (1908-2000) est une compositrice canadienne.
 Michael Coulthard (1968- ) est un commentateur à la World Wrestling Entertainment dans la division WWE Raw.